

Personnes 
 Akli est un prénom berbère
 Akli désigne les esclaves noirs de la société touareg
 Mohand Akli Oulhadj, est un militant nationaliste algérien ;
 , est un militant nationaliste algérien ;
 Akli Yahyaten est un chanteur algérien ;
 Akli Tadjer est un écrivan franco-algérien ;
 Akli Nasreddine est un ancien footballeur international algérien ;
 Akli Bellahcène est homme politique algérien ;
 Mohand Akli Haddadou est un linguiste et écrivain algérien ;
 Akli Ait Abdallah est un journaliste et reporter algérien ;

Lieux 
 Université Mohand Akli Oulhadj de Bouira, université algérienne ;

Voir aussi 
 Liste des noms berbères
 Liste de prénoms kabyles
Prénom berbère